Een verkeersweg:
 N107 (België)
 N107 (Frankrijk)
 N107bis (Frankrijk)
 N107 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing